Le tournoi de tennis de Los Angeles est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2009, classée en catégorie Premier, se dispute à Los Angeles du 3 au .

Flavia Pennetta remporte le simple dames. En finale, elle bat Samantha Stosur, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chuang Chia-Jung et Yan Zi.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Los Angeles
 Saison 2009 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2009
Los Angeles
Sport en Californie en 2009
Tennis en août 2009
Tennis aux États-Unis en 2009